Lista programów telewizyjnych emitowanych przez stację TVN24.

Obecne programy TVN24

Dawne programy TVN24

Przypisy

Bibliografia 
 
 

TVN24